Handgranat m/56 kan syfta på:

Rökhandgranat m/56 – en tidshandgranat med 3 sekunders fördröjningstid
Spränghandgranat m/56 – en tidägghandgranat med cirka tre sekunders fördröjningstid